Хайатт:

 Хайатт, Джон — Джон Хайатт (англ. John Hiatt) — американский рок-гитарист, пианист, певец, автор песен
 Хайатт, Шана — Шана Хайатт (англ. Shana Hiatt) — американская фотомодель, актриса, телеведущая и игрок в покер
 Хайатт — сеть отелей высшего класса, базирующаяся в Чикаго, США.